Великий дука или мегадука (греч. μέγας δούξ), а также дука флота (греч. δούξ τοῦ στόλου) — одна из самых высоких должностей в иерархии поздней Византийской империи, главнокомандующий флотом. Иногда употребляется латинизированное мегадукс (megadux, от греческого μεγαδούξ). Греческое слово дука () или латинское дукс (), означает лидер или командир.

История и значения 
Должность была введена Алексеем I Комниным (1081—1118), который реформировал византийский флот и объединил разрозненные провинциальные эскадры в единую военную силу под командованием великого дуки. Считается, что первым носителем титула с 1092 года был брат жены императора Иоанн Дука, которому было поручено  против сельджукского эмира Чака Бея. Вот как об этом пишет Анна Комнина в Алексиаде: «Много раз имел самодержец случай убедиться в воинственном духе и военном искусстве Иоанна Дуки и знал о его готовности исполнить любой приказ императора. В борьбе с Чаканом самодержец нуждался именно в таком человеке; поэтому он вызвал его из Диррахия, назначил великим дукой флота и с многочисленным сухопутным и морским войском отправил против Чакана». Однако существует документ, датированный декабрём 1085 года, в котором монах Никита, перечисляя штатные должности, не упоминает великого дуку. Должность дука флота (δούξ τοῦ στόλου) с аналогичными обязанностями и, следовательно, скорее всего, являющаяся предшественником должности великий дука упоминается около 1086 года по отношению к Мануилу Вутумиту и в 1090 году к Константину Далассену.

Иоанн Дука возглавил походы на суше и на море за восстановление византийского контроля над островами Эгейского моря, Критом и Кипром в 1092—1093 годах и в западной Анатолии в 1097 году. С этого времени великий дука также отвечал за управление и оборону провинций Эллады, Пелопоннеса и Крита, которая была возможна в основном за счёт сил флота. Однако, поскольку великий дука являлся одним из старших должностных лиц в империи и был часто задействован в военных походах фактическое управление провинциями осуществлялось местными преторами. В течение XII века должность занимали преимущественно представители семьи Контостефанов. Один из них, великий дука Андроник Контостефан являлся одним из наиболее значительных соратников императора Мануила I Комнина (1143—1180).

С фактическим исчезновением византийского флота после Четвёртого крестового похода титул был сохранён как почетный в Никейской империи, где Михаил VIII Палеолог (1259—1282) принял его, когда он стал регентом Иоанна IV Ласкариса (1258 −1261). Он также использовался и в Латинской империи: в 1207 году император наградил островом Лемнос и наследственным титулом великий дука генуэзца .

После возвращения Константинополя в 1261 году титулу вернули его старую функцию — главнокомандующего византийским флотом. Он сохранил свой высокий ранг и в византийской чиновничей иерархии (тактиконе) находился на шестой строчке между протовестиарием и протостатором. Кроме того, он возлагался иногда на иностранцев на императорской службе, наиболее известными среди которых являются итальянец Ликарио, вернувший при императоре Михаиле VIII многие острова Эгейского моря и глава каталонской компании Рожер де Флор. С середины XIV века, должность часто связана с должностью месазона (главы императорского секретариата), делая великого дуку фактически премьер-министром. Именно в этой должности Алексей Апокавк стал одним из лидеров сторонников Иоанна V Палеолога во время гражданской войны против Иоанна VI Кантакузина. Последним и самым знаменитым великим дукой был Лука Нотарас, который занимал эту должность при Константине XI Драгоше (1449—1453) во время падения Константинополя.

Список известных великих дук

В культуре 
В знаменитом валенсийском эпическом романе Жуанота Мартуреля «Тирант Белый», написанном в 1490 году, главный герой, прибывая в Константинополь, становится византийским великим дукой. Эта вымышленная история, возможно, имела в своей основе вышеупомянутые случаи назначения на эту должность иностранцев.

Примечания

Литература